

Abbigliamento
 Chaperon o capperone – copricapo simile ad un turbante in uso in Europa durante il Medioevo

Architettura
 Lo Chaperon in architettura e nelle costruzioni si riferisce alla parte superiore di un muro, spesso rivestito con piastrelle, ardesia o muratura per proteggere il muro stesso e facilitare il deflusso dell'acqua.

Falconeria
 Lo Chaperon nella falconeria è il cappuccio in cuoio con cui coprire interamente la testa di un uccello rapace, ad eccezione del rostro, al fine di ammansirlo privandolo di stimoli visivi.

Tradizioni sociali
 Lo Chaperon era un termine francese, derivato da quello usato nella falconeria, con il quale in origine si indicava quella persona di fiducia che accompagnava una giovane coppia non sposata dei ceti altolocati nei loro viaggi per assicurarsi che non avessero rapporti sessuali prima della loro unione ufficiale. In seguito passò ad indicare quella persona, generalmente di mezza età, che accompagnava giovani (uomini o donne) in viaggi o in occasioni particolari (ricevimenti, ecc.) con la finalità di evitare situazioni ed incontri pericolosi per la loro incolumità. Ai giorni nostri indica l'accompagnatore che impedisce qualsiasi azione sventata e prematura.

Sport
 Lo Chaperon nello sport è un addetto alla lotta al doping nelle competizioni sportive (ciclisti o altri). È responsabile della supervisione di un atleta fino all'ingresso di quest'ultimo nella stazione di controllo antidoping.

Persone 
 Émile Chaperon (1868-1946) – pittore francese, figlio di Philippe
 Eugène Chaperon (1857-1938) – pittore francese, figlio di Philippe, fratello del precedente
 Jean Chaperon (1887-1969) – pittore, illustratore e caricaturista francese, figlio di Eugène
 Nicolas Chaperon (1612-1656) – pittore francese
 Paul-Romain Chaperon (1808-1879) – ingegnere francese
 Paul-Romain Chaperon (1732-1793) – pittore e aristocratico francese
 Philippe Chaperon (1823-1907) – scenografo francese